Süper Lig 2009/10 was het tweeënvijftigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Turkcell Süper Lig 2009/10 werd gespeeld tussen 7 augustus 2009 en 16 mei 2010.

Voor het eerst in 26 jaar werd er weer eens een club van buiten İstanbul kampioen van de Süper Lig: Bursaspor heette de verrassing van het seizoen.

Tot en met seizoen 2009/10 hadden er 66 clubs in de Süper Lig gespeeld en toch was Bursaspor pas de vijfde club die een kampioenschap mocht vieren. Die 66 clubs waren afkomstig uit 37 verschillende steden; alleen de steden Adana (2), Kayseri (2), İzmir (5), Ankara (9) en İstanbul (16) hebben meer dan één club in de Süper Lig gehad. De grootste stad van het land leverde dus ruwweg 24% van het aantal clubs, maar een onevenredig aantal kampioenschappen (87%).

Fenerbahçe SK haalde aan het begin van het seizoen trainer Christoph Daum terug als opvolger van de teleurstellende Luis Aragonés. Daum - in Duitsland nooit echt de top gehaald als trainer, onder meer vanwege zijn cocaïneverleden - was eerder als trainer al drie maal kampioen van Turkije geworden: in 1994/95 met Beşiktaş JK en in 2003/04 en 2004/05; hij leek dus de aangewezen man om de club uit Kadıköy na drie jaar weer eens kampioen te maken en hij leek in die opzet wonderwel te slagen: Fenerbahçe SK stond tot en met de 20ste speeldag vrijwel onafgebroken aan kop; na een kleine terugslag herpakte de ploeg zich en, omdat Bursaspor op de 31ste speeldag uit tegen Galatasaray SK niet verder kwam dan 0-0, was vanaf de 31ste tot en met de 33ste speeldag opnieuw koploper. Met één punt voorsprong ging de geelblauwe club de laatste ronde in, maar kwam tegen Trabzonspor niet verder dan 1-1. Omdat de İstanbulse stadionspeaker ten onrechte wist te melden dat Bursaspor tegen Beşiktaş JK ook met 1-1 gelijk had gespeeld, stroomden de fans het veld van het Şükrü Saracoğlustadion op en begonnen uit volle borst Feners te vieren. Toen de stadionspeaker even later zijn fout herstelde, braken er - misschien wel begrijpelijkerwijs - relletjes uit: Bursaspor - Beşiktaş JK was namelijk in werkelijkheid geëindigd in 2-1: provincieclub Bursaspor was voor de eerste maal kampioen van Turkije!

Tweemaal was Fenerbahçe SK nu op de laatste speeldag de titel misgelopen en beide malen was Christoph Daum trainer van de club. Dit was een van de redenen waarom de club en Daum "in goed onderling overleg" na het seizoen uit elkaar gingen; de andere reden was dat Daum hoogstpersoonlijk op onderzoek was uitgegaan in het spelershotel en daar ontdekt had dat enkele spelers van de club betrokken waren bij een seksschandaal. Galatasaray SK had dit seizoen Frank Rijkaard als trainer aangesteld; onder leiding van de Nederlander had de club na de winterstop zelfs enkele weken op de eerste plaats gebivakkeerd, maar aan het eind van het seizoen kwam de club niet hoger dan de derde plaats. Titelverdediger Beşiktaş JK - nog steeds met Mustafa Denizli - kon dit seizoen helemaal niet imponeren: de ploeg stond niet één week bovenaan, werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League en eindigde als vierde in de competitie. De schijnbaar toenemende macht van de provincieclubs werd nog eens bevestigd door de (achtste) bekerwinst van Trabzonspor.

Ankaraspor AŞ wilde in zomer van 2009 fuseren met stadgenoot MKE Ankaragücü, maar dit werd niet toegestaan door de Türkiye Futbol Federasyonu. Even later werd de technisch directeur van Ankaraspor AŞ, Ahmet Gökçek (zoon van Melih Gökçek, de burgemeester van Ankara), voorzitter van MKE Ankaragücü en in een mum van tijd verhuisden vijf dragende spelers van Ankaraspor AŞ voor een habbekrats naar MKE Ankaragücü. De Turkse voetbalbond was van mening dat er sprake was van ernstige belangenverstrengeling en nam Ankaraspor AŞ op 15 september 2009 uit de competitie. De vier reeds gespeelde wedstrijden plus de resterende dertig werden alle omgezet in reglementaire 0-3-nederlagen. Daarmee zou de eerste degradant naar de 1. Lig van het seizoen al in een vroeg stadium vaststaan; maar in hoger beroep werd op 4 augustus 2010 zelfs de licentie van de club in en Ankaraspor AŞ speelde sindsdien geen wedstrijd meer, tot de club medio 2013 haar licentie terugkreeg en alsnog toegelaten werd tot de 1. Lig. Op 31 december 2009 leverde Ankaraspors trainer Jürgen Röber - die dus slechts vier officiële wedstrijden gecoacht had - zijn contract in en heeft daarna nooit meer een club getraind.

Twee van de drie "nieuwe" clubs in de Süper Lig wisten zich probleemloos te handhaven: Kasımpaşa SK eindigde op de 11de en Manisaspor (dat tot 2008 nog Vestel Manisapor heette) op de 14de plaats. De derde nieuwkomer echter, Diyarbakırspor, degradeerde meteen weer en had die degradatie vooral aan z'n eigen supporters te danken: tijdens de wedstrijd Diyarbakırspor - Bursaspor (24ste speeldag, 6 maart 2010) gooiden "fans" van de thuisploeg voorwerpen op het veld, waarvan er een de grensrechter raakte; de wedstrijd werd al na 15 minuten gestaakt en de 0-0-stand werd omgezet in een 0-3-nederlaag; bovendien moest Diyarbakırspor de drie daaropvolgende thuiswedstrijden op neutraal terrein spelen. Een week later, in de uitwedstrijd tegen İstanbul BB bestormden "supporters" van Diyarbakırspor drie minuten voor tijd zelfs het veld; de 1-0-tussenstand werd tot eindstand verklaard en na 32 speeldagen was Diyarbakırspors lot bezegeld. De derde degradant kwam gewoon sportief tekort: Denizlispor moest na elf seizoenen in de Süper Lig een stapje terug doen.

Clubs in de Süper Lig 2009/10

Kaart

Eindstand 2009/10

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2009/10

1 De wedstrijd Antalyaspor - Ankaraspor AŞ (uitslag 0-1) werd omgezet in een reglementaire 0-3-nederlaag voor Ankaraspor AŞ.
2 De wedstrijd Ankaraspor AŞ - Gençlerbirliği SK(uitslag 1-1) werd omgezet in een reglementaire 0-3-nederlaag voor Ankaraspor AŞ.
3 De wedstrijd Gaziantepspor - Ankaraspor AŞ (uitslag 1-1) werd omgezet in een reglementaire 0-3-nederlaag voor Ankaraspor AŞ.
4 De wedstrijd Ankaraspor AŞ - Galatasaray SK (uitslag 0-2) werd omgezet in een reglementaire 0-3-nederlaag voor Ankaraspor AŞ.
5 Na het uit de competitie nemen van Ankaraspor AŞ werden alle 30 niet-gespeelde wedstrijden omgezet in een 0-3-nederlaag.
6 Op 6 maart 2010 werd de wedstrijd Diyarbakırspor - Bursaspor na 15 minuten bij een 0-0-stand gestaakt; de wedstrijd werd omgezet in een reglementaire 0-3-overwinning voor Bursaspor.
7 Op 14 maart 2010 werd de wedstrijd İstanbul BB na 87 minuten bij een 1-0-stand gestaakt; deze stand werd officieel tot eindstand uitgeroepen.

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Manisaspor (nummer 1 1. Lig 2008/09)
 Diyarbakırspor (nummer 2 1. Lig 2008/09)
 Kasımpaşa SK (winnaar play-offs 1. Lig 2008/09)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Konyaspor (nummer 16 Süper Lig 2008/09)
 Kocaelispor (nummer 17 Süper Lig 2008/09)
 Hacettepe SK (nummer 18 Süper Lig 2008/09)

Topscorers 2009/10

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2009/10